Порыва́ева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Порываева, Галина Владимировна (род. 1980) — российская гребчиха-байдарочница.
 Порываева, Мария Григорьевна (1922—1942) — советская партизанка-герой.